Citroën C4 est le nom porté par plusieurs modèles de voiture de la marque Citroën :

Citroën Type C4, sortie en 1928 ;
Citroën C4 I, berline compacte sortie en 2004 ;
Citroën C Quatre, dérivé de la C4 I destiné à la Chine sorti en 2008 ;
Citroën C4 II, remplaçante de la C4 I, sortie en 2010 ;
Citroën C4 (berline), dérivé tricorps de la C4 II destiné à la Chine sorti en 2015 ;
Citroën C4 III et ë-C4, berline compacte 5 portes crossover sortie en 2020 et sa version électrique ;
Citroën C4 X et ë-C4 X, berline  compacte 4 portes crossover sortie en 2022 et sa version électrique ;

Ce nom est aussi porté par d'autres modèles :
Citroën C4 Picasso I et Grand C4 Picasso, monospace compact sorti en 2006 ;
Citroën C4 Sedan (ou C4 Pallas, C-Triomphe), dérivé tricorps de la C4 I destiné principalement à la Chine et à l'Amérique du Sud, sorti en 2006 ;
Citroën C4 Aircross, SUV compact dérivé du Mitsubishi ASX, sorti en 2012 ;
Citroën C4L, dérivé tricorps de la C4 II destiné à la Chine, l'Amérique du Sud et la Russie, sorti en 2012 ;
Citroën C4 Picasso II et Grand C4 Picasso II, remplaçants des C4 Picasso I, sortis en 2013 ;
Citroën C4 Cactus, crossover citadin (parfois vendu comme une berline compacte), sorti en 2014 ;
Citroën C4 SpaceTourer, nouveau nom du Citroën C4 Picasso II, apparu en 2018 ;
Citroën C4 Aircross, appellation de la version chinoise du SUV citadin C3 Aircross, sorti en 2018.

 
 

Citroën